Ponting ist der Name von:

 Gary Ponting (* 1975), englischer Snookerspieler
 Herbert Ponting (1870–1935), englischer Fotograf
 Nick Ponting (* 1966), englischer Badmintonspieler
 Ricky Ponting (* 1974), australischer Cricketspieler
 Tom Ponting (* 1965), kanadischer Schwimmer

Sonstiges:
 Ponting-Kliff, Kliff im Viktorialand, Antarktika